Schießberg ist der Name von Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Schießberg (Erzgebirge) (794,8 m), Berg bei Crottendorf, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Schießberg (Giengen) (502,7 m), Berg der Schwäbischen Alb bei Giengen an der Brenz, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Schießberg (Unterstürmig) (421,7 m), Berg der Fränkischen Alb bei Unterstürmig (Eggolsheim), Landkreis Forchheim, Bayern
 Schießberg (Netphen) (402,3 m), Berg bei Eschenbach (Netphen), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Schießberg (Siegen), Berg in Geisweid (Siegen), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Schießberg steht auch für:
 Ringwall Schießberg, auf dem Schießberg in der Fränkischen Alb bei Unterstürmig (Eggolsheim), Landkreis Forchheim, Bayern
 Schießberg (Sachsen-Anhalt), Naturschutzgebiet am Rüsterberg bei Sandersleben (Arnstein), Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt